Pseudolachnea är ett släkte av svampar. Pseudolachnea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudolachnea